Демир-Хисар:
 Демир-Хисар — город в юго-западной части Республики Македонии.
 Демир-Хисар — община в Республике Македония.
 Демир-Хисар — миноносец флота Турции.